Повернення до життя (фільм, 1949) — французький фільм-альманах, що складається з п'яти новел, знятих у режисерами Анрі-Жоржем Клузо, Андре Каяттом, Жоржем Лампеном та Жаном Древілем.
 Повернення до життя (фільм, 1972) — радянська кримінальна драма режисера Володимира Басова.
 Повернення до життя (фільм, 2003) — індійський фільм-трилер режисера Гаррі Баведжа.